Scharpenseel steht für:

Carlhans Scharpenseel (1907–2002), deutscher Jurist, ehemaliger Bundesrichter und Senatspräsident am Bundesgerichtshof
die Bochumer Schlegel-Scharpenseel-Brauerei